Села в Україні:
 Володимирівське — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Володимирівське — Запорізька область, Запорізький район